Замри́-гора́ — самая высокая точка Московской области, высота над уровнем моря — 310 м. Расположена возле деревни Шапкино Можайского района. Высшая точка Московской возвышенности.

Священная гора древних славян, с которой связаны их легенды и предания. На Иванов день к Замри-горе тянулись со всей Московии скоморохи. Они устраивали свои представления, а волхвы разводили костры и проводили обряды. В заветном тайнике скоморохи хранили серебряную маску. На праздник маску доставали, каждый надевал её и загадывал желание.

25 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие памятного камня «Замри-гора», установленного по инициативе и на средства членов Русского географического общества (Московское областное отделение). Вес камня составляет пять тонн, на нём имеется памятная табличка.

Примечания

Ссылки 
 

Достопримечательности Московской области
Википедия:Статьи о географических объектах с невыясненным официальным названием
Высочайшие точки субъектов РФ